

Un immortel est un être doué d'immortalité, c'est-à-dire .

Surnoms 
 Immortel, définit tout membre de l'Académie française en référence à la devise « À l'Immortalité » (de la langue française) donnée à l'Académie française par Richelieu, son fondateur.
 Les Immortels, surnom donné à un groupe de sept joueurs australiens de rugby à XIII qui ont marqué l'histoire de ce sport.

Botanique 
 Immortelle ou Fleurs de papier, nom français du genre Helichrysum.

Filmographie 
 Immortels (Tuck Everlasting), film américain de Jay Russell (2002)
 Immortel, ad vitam, film de science-fiction français de Enki Bilal (2004)
 L'Immortel, film français de Richard Berry (2010)
 Les Immortels, péplum américain de Tarsem Singh (2011)
 L'Immortel (L'immortale), film italien de Marco D'Amore (2019)

Ouvrages 
 Les Immortels, roman de science-fiction américain de James E. Gunn (1962)
 La Saga des Immortels, série d'ouvrages de l'auteur allemand Wolfgang Hohlbein mettant en scène le vampire Andrej Delãny

Télévision 
 L'Immortel, série télévisée américaine des années 1970.

Autres 
 Immortels, corps d'élite de l'armée achéménide
 Immortels, éphémère corps d'élite de l'armée byzantine
 La partie immortelle, fameuse partie d'échecs jouée par Adolf Anderssen et Lionel Kieseritzky en 1851
 Immortel, sorte de divinité du taoïsme religieux (ex: les huit immortels)
 Immortels, personnages intervenant dans l'univers d'Highlander

Voir aussi

Notes et références